Kołacz peut désigner en Pologne :

 Kołacz, village de la voïvodie de Mazovie
 Kołacz, village de la voïvodie de Poméranie occidentale